Finster ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Finster (* 1967), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Norbert Finster (* 1951), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Finsterer
 Finsternis
 Im Finstern